Eilema pallida är en fjärilsart som beskrevs av Taco Hajo van Wisselingh 1961. Eilema pallida ingår i släktet Eilema och familjen björnspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnspinnare
pallida